

Patronyme
Le patronyme Destrebecq peut avoir plusieurs origines :
 celui qui est originaire de Sterrebeek en Belgique ;
 celui qui est originaire d'Estrebay, dans les Ardennes.

Dans les deux cas, la terminaison vient du germanique -baki (allemand Bach), qui évoque un cours d'eau, un ruisseau.

Ce nom est surtout porté dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Somme, ainsi qu'en Belgique.

Variantes
Destrebec, 
Desterbecq.

Destrebecq
Pierre-Joseph Destrebecq, footballeur belge ;
Olivier Destrebecq, homme politique belge ;